A 2009-es portugál nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság tizennegyedik futama. A versenyt Estorilban rendezték október 4-én. A 125-ösök versenyét Pol Espargaró nyerte. A negyedliteresek között Marco Simoncelli győzött, azonban a második és a harmadik helyen ezredre azonos idővel futott be Mike di Meglio és Héctor Barberá. A hivatalos végeredmény szerint di Meglio lett a második. A királykategóriában az egész hétvégén domináló Jorge Lorenzo diadalmaskodott.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Portugal
Motorversenyzés Portugáliában